Komon peut désigner :
 Komon, la localité située dans le département de Guéguéré au Burkina Faso
 Komon, la localité située dans le département de Nako au Burkina Faso